Naville ist der Familienname folgender Personen:

Édouard Naville (1844–1926), Schweizer Ägyptologe
François Naville (1883–1968), Schweizer Arzt
Gustave Naville (1848–1929), Schweizer Unternehmer
Henri A. Naville (1875–1939), Schweizer Maschineningenieur
Marcel Naville (1919–2003), Schweizer Bankier
Pierre Naville (1904–1993), französischer Surrealist, Politiker und Soziologe
Robert Naville (1884–1970), Schweizer Maschineningenieur und Papieringenieur
Suzanne Naville (* 1932), Gründerin der Psychomotoriktherapie in der Schweiz